Tlenek srebra(I)
 Tlenek srebra(I) i srebra(III), dawniej Tlenek srebra(II)